Barry Tubb – attore e regista statunitense
 E. C. Tubb – scrittore britannico
 Ernest Tubb – cantante statunitense